Бой Дйол (нід. Boy Deul, нар. 30 серпня 1987, Амстердам) — нідерландський футболіст.
 Дйол (архітектура) (Deul or Deoul ) - тип архітектури в Індії.